DCC steht für:

Naturwissenschaften
 Dicyclohexylcarbodiimid, ein Kupplungsreagenz für die Peptidsynthese
 Dosage compensation complex, ein Protein-Komplex, der die Aktivität von Genen auf dem X-Chromosom beeinflusst

Computer
 Data Communication Computer, ein Netzwerk-Router für X.25-Netzwerke
 Digital Content Creation
 Direct Client-to-Client, ein Protokoll für Internet Relay Chat
 Direct Cable Connection, Datenübertragung zwischen zwei PCs unter Microsoft Windows
 Distributed Checksum Clearinghouse, System zur Erkennung von Spam-E-Mails
 DCC Common Core, ursprünglich „Debian Core Consortium“, in Anlehnung an „Linux Common Core“ gebildet, davon abgeleitet:
 DCC Alliance, einen standardisierten Kern für Debian-basierte GNU/Linux-Distributionen
 Dynamic Contrast Control, eine elektronische Erhöhung des Dynamikumfangs eines Bildes
 Digital Covid Certificate, siehe Digitales COVID-Zertifikat der EU

Technik
 Digital Command Control, National-Model-Railroad-Association-Standard zur digitalen Steuerung von Modelleisenbahnen
 Digital Compact Cassette, eine digitale Weiterentwicklung der Musikkassette von Philips
 Dynamic Chassis Control, Bezeichnung für die adaptive Fahrwerksregelung im VW-Konzern
 Dynamic Currency Conversion, eine Erweiterung für ein POS-Terminal zur Währungsumrechnung, siehe POS-Terminal #Weitere Entwicklung der POS-Terminals

Vereinigungen und Unternehmen
 Deutscher Camping-Club
 Demag Cranes & Components, eine Tochtergesellschaft der Demag Cranes AG
 Doppelmayr Cable Car, eine Tochterfirma der Doppelmayr-Garaventa Gruppe mit Sitz in Wolfurt, Vorarlberg, Österreich
 DCC plc., irischer Mischkonzern

Sonstiges
 Dokumentenartenschlüssel nach DIN EN 61355
 Dual-career couple, einen häufig auch im Deutschen verwendeten englischsprachigen Begriff für Doppelkarrierepaar
 römische Zahlzeichen für 700

dcc steht für:
 Dakhini (ISO-639-3-Code), Urdu-Dialekt auf dem Dekkan-Plateau, Indien

Abkürzung